Denumirea de Kamenar se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Kamenar, un sat în comuna Pomorie, regiunea Burgas;
 Kamenar, un sat în comuna Loznița, regiunea Razgrad;
 Kamenar, un sat în comuna Varna, regiunea Varna.